Константи́новское — название населённых пунктов:

Абхазия 

 Константиновское — до 1948 г. название села Акапа в Сухумском районе.

Армения 

 Константиновское — прежнее название города Цахкадзор в Котайкской области.

Грузия 

 Константиновское  (также известно как Слободка) — бывшее село в Тетри-Цкаройском районе, в 1940-е годы включено в состав города Тетри-Цкаро.

Россия 

 Константиновское  — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Константиновское — село в Ступинском районе Московской области.
 Константиновское — село в Петровском районе Ставропольского края.
 Константиновское —  муниципальный округ в составе Красносельского района Санкт-Петербурга

См. также 
 Константиновское городское поселение
 
 Кременчуг-Константиновское
 Ивано-Константиновское

 
 
 
 
 
 
 Константиновск